Veronica Calabrese ist der Name folgender Personen:

* Veronica Calabrese (Taekwondoin) (* 1987), italienische Taekwondoin
 Veronica Calabrese (Ruderin) (* 1995), italienische Ruderin